Caboto ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Caboto (um 1450–nach 1498), italienischer Entdecker
 Sebastiano Caboto (vor 1484–1557), italienischer Entdecker

Siehe auch:

 Cabot